Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nanjing Ladies Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 26. bis 27. Oktober 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Nanjing